Слово Мазас может обозначать:
 Мазас — река в России, в Кемеровской области.
 Мазас (1850—1898) — бывшая парижская тюрьма.
 Мазас, Жак Фереоль (1782—1849) — французский композитор, дирижёр, скрипач и педагог.